Název Evanston se může vztahovat k více místům:

v Austrálii:
 Evanston (Jižní Austrálie) – předměstí Gawleru v Jižní Austrálii

v Kanadě:
 Evanston (Calgary) – část města Calgary v Albertě
 Evanston (Nové Skotsko) – malá osada v Novém Skotsku

ve Spojených státech amerických:
 Evanston (Cincinnati) – část města Cincinnati v Ohiu
 Evanston (Illinois) – město v Illinois
 Evanston (Indiana) – nezačleněná osada v Indianě
 Evanston (Wyoming) – město ve Wyomingu